Fish River – in Sudafrica, nella Provincia del Capo Orientale
 Fish River – in Australia, nel Nuovo Galles del Sud
 Fish River – in Namibia, dà anche il nome al celebre Fish River Canyon
 Fish River – nel Maine, Stati Uniti